Zofia Zaleska (1895–1974) – polska działaczka społeczna i dziennikarz, związana z Narodową Demokracją, poseł na Sejm RP III kadencji, członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
 Zofia Zaleska (1903–1937) – rezydent sowieckiego wywiadu wojskowego Razdwiedupr w Krakowie, agent Razwiedupra w Polsce, Niemczech, Austrii i Francji